Ел Аматиљо има више значења:

 Ел Аматиљо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматиљо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматиљо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматиљо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматиљо (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматиљо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматиљо (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматиљо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аматиљо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику